Geniusz – jedna z postaci w mitologii rzymskiej
 geniusz – potoczne określenie osoby posiadającej wybitnie ponadprzeciętne zdolności intelektualne
 Geniusz – amerykański film z 1999 roku
 Geniusz – brytyjsko-amerykański film z 2016 roku
 Geniusz – amerykański serial z 2017 roku

Zobacz też 
 Geniusze